Leonardo Duarte Da Silva (Mococa, 17 juli 1996) is een Braziliaanse voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij tekende in augustus 2019 een contract tot medio 2024 bij AC Milan, dat €11.000.000,- voor hem betaalde aan Flamengo.

Carrière 
Duarte werd in 2011 opgenomen in de jeugd van Desportivo Brasil, die hij twee jaar later verruilde voor die van Flamengo. Hiervoor debuteerde hij op 14 mei 2016 in het eerste elftal, in een met 1–0 gewonnen wedstrijd in de Série A thuis tegen Sport Recife. Coach Muricy Ramalho gunde hem die dag een basisplaats als rechter centrale verdediger en liet hem de hele wedstrijd spelen. Duarte kreeg dat seizoen acht basisplaatsen, waarvan er ook een zijn eerste in de Copa do Brasil was. Het jaar erna kwam hij zelden aan bod, om in 2018 onder zowel coach Maurício Barbieri als diens opvolger Dorival Júnior dienst te doen als basisspeler. Dat seizoen speelde hij ook zijn eerste wedstrijden in de Copa Libertadores.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 23 maart 2020

Braziliaans voetballer